Змагання з семиборства на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 у Лондоні проходили 5 і 6 серпня на Олімпійському стадіоні.

Рекорди 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Розклад

Загальний залік

Результати по дисциплінах

100 метрів з бар'єрами 

Забіг 1

Забіг 2

Забіг 3

Забіг 4

Стрибки у висоту 

Група А

Група В

Штовхання ядра 

Група А

Група В

200 метрів 

Забіг 1

Забіг 2

Забіг 3

Забіг 4

Стрибки у довжину 

Група А

Група В

Метання списа 

Група А

Група В

800 метрів 

Забіг 1

Забіг 2

Забіг 3

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 

Ж
2017